In God We Trust puede hacer referencia a:

 In God we trust, lema oficial tanto en Nicaragua como en Estados Unidos

Música 
 In God We Trust (álbum de Stryper), cuarto lanzamiento, y tercer álbum de larga duración de la banda de heavy metal Stryper.
 In God We Trust (álbum de Brand Nubian), segundo álbum del grupo de hip hop Brand Nubian.
 In God We Trust, Inc., primer EP del grupo de hardcore punk Dead Kennedys.

Cinematografía y televisión 
 In God We Tru$t o El hábito no hace al monje, comedia estadounidense dirigida por Marty Feldman en 1980.
 In God We Trust o Human Instrumentality Project, cortometraje amateur del año 2012, escrito y dirigida por Alex Gingell y Philip Koch, junto con Dan Haigh y Alex Westaway, todos ellos miembros de la banda Fightstar.